Bland platser med namnet Schweiz finns:

I Schweiz 
Schweiz, staten Schweiziska edsförbundet
Schwyz, stad i kantonen Schwyz som givit namn åt landet Schweiz.
Kantonen Schwyz, se Schwyz (kanton)

I Frankrike 
Suisse normande, område i vid floden Orne i regionen Normandie.

I Litauen 
Šveicarija, by i  provinsen Kaunas.

I Luxemburg 
Petite Suisse luxembourgeoise / Luxemburger Schweiz / Kleng Lëtzebuerger Schwäiz, klippigt naturområde i östra Luxemburg omkring kantonen Echternach.

I Polen 
Szwajcaria Kaszubska, "Kasjubiska Schweiz" i Kasjubien.

I Sverige 
Bjursås socken i nuvarande Falu kommun, under 1700-talet given epitetet "Dalarnas Schweiz".

I Tjeckien 
Českosaské Švýcarsko, "Böhmiska Schweiz" eller "Tjeckiska Schweiz" i norra Tjeckien.
České Švýcarsko nationalpark i norra Tjeckien.
Moravský kras, på tyska tidigare kallat "Mährische Schweiz".

I Tyskland 
Anholter Schweiz, djurpark i stadsdelen Anholt i Isselburg, Nordrhein-Westfalen.
Bremer Schweiz, geestlandskap norr om Bremen i Landkreis Osterholz, Niedersachsen.
Dithmarscher Schweiz, geestlandskap i Kreis Dithmarschen.
Holsteinische Schweiz, region i östra Schleswig-Holstein.
Naturpark Holsteinsche Schweiz, naturreservat i Schleswig-Holstein.
Mecklenburgische Schweiz, region i Mecklenburg-Vorpommern.
Märkische Schweiz, region i Brandenburg.
Amt Märkische Schweiz, kommunalförbund i Märkische Schweiz med Buckow som huvudort.
Naturpark Märkische Schweiz
Ruppiner Schweiz, skogslandskap mellan Neuruppin och Rheinsberg i Brandenburg.
Sächsische Schweiz, region i södra Sachsen.
Landkreis Sächsische Schweiz, tidigare län i Tyskland.
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, nuvarande län i Sachsen, Tyskland.
Nationalpark Sächsische Schweiz

I Uruguay 
Nueva Helvecia, stad i departementet Colonia.

I USA 
Jim Thorpe, Pennsylvania, huvudort i Carbon County, Pennsylvania, ibland kallad "the Switzerland of Pennsylvania"
Little Switzerland, Colorado, bergsområde i Colorado.
Little Switzerland, Madison, Wisconsin
Little Switzerland, North Carolina, samhälle i McDowell County och Mitchell County.
New Helvetia, 1840-1848 namnet på den nuvarande staden Sacramento, Kalifornien.
Switzerland County, Indiana
Switzerland, Florida
Switzerland, South Carolina